Saint-Hippolyte (Górny Ren) – francuska gmina w regionie Alzacja
 Saint-Hippolyte (Cantal) – francuska gmina w regionie Owernia
 Saint-Hippolyte (Żyronda) – francuska gmina w regionie Akwitania
 Saint-Hippolyte (Indre i Loara) – francuska gmina w Regionie Centralnym
 Saint-Hippolyte (Doubs) – francuska gmina w regionie Franche-Comté
 Saint-Hippolyte (Pireneje Wschodnie) – francuska gmina w regionie Langwedocja-Roussillon
 Saint-Hippolyte (Aveyron) – francuska gmina w regionie Midi-Pireneje
 Saint-Hippolyte (Charente-Maritime) – francuska gmina w regionie Poitou-Charentes